Во́ссен () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Пе́тер ван Во́ссен (род. 1968) — нидерландский футболист, ныне тренер.
 Йелле Воссен (род. 1989) — бельгийский футболист.

Внешние ссылки